Osoby:
 Edmond Halley – astronom

Ciała niebieskie:
 1P/Halley – kometa Halleya
 (2688) Halley – planetoida

Inne:
 Halley – brytyjska stacja antarktyczna

Zobacz też 
 Armada Halleya